Le nom « Citra » peut désigner :
 Citra, un émulateur de  ;
 plusieurs sodas :
 le , un soda indien des années 1980 et 1990, relancé dans ce pays par la société Coca-Cola en 2012 ;
 le , dans sa version d’après 1990, anciennement nommé Citra ; c’était une version sucrée du soda Fresca, que la société Coca-Cola a remplacé par le  aux États-Unis ;
 le , un soda de la société Coca-Cola ;
 Citra, une variété de houblon ;
 le prix cinématographique Citra, remis lors du Festival du film indonésien ;
 , une ville des États-Unis située dans l’État de Floride ;
 , une chaîne de télévision Malaisienne du bouquet payant Astro ;
 la Kia Carens, vendue sous la dénomination Naza Citra en Malaisie ;
 Citra, nom de l’avion impliqué dans l’accident du  dit « du vol Sriwijaya Air 182 » ;
 l’, un papillon de nuit du genre Arachnis ;
 une ancienne unité de mesure liquides, employée à Figueras en Catalogne, égale à la mitadella de Barcelonne, vallant un seizième du mallal, soit .

Le sigle CITRA peut désigner :
 la Conférence internationale de la table ronde des archives, conférences organisées par le Conseil international des archives ;
 la Compagnie industrielle de travaux, une société de construction française active de 1949 à 1972, absorbée par Spie Batignolles.

« Citra » est également utilisé :
 dans le nom de la société médiavisuelle indonésienne Media Nusantara Citra, et dans celui de plusieurs de ses chaînes, bouquets de chaînes ou sociétés filles : RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), MNCTV, MNC Vision, MNC International
 dans le nom de plusieurs communautés urbaines en Indonésie :  et  ;
 dans le nom d’Oliveto Citra, une commune italienne ;
 dans le nom italien de l’ancienne province sicilienne , l’Abruzze citérieure (aussi appelée ).